Mae, önkormányzat nélküli település Washington államban
 Mae, amerikai rockegyüttes
 Mae, Riz Ortolani-dal
 Mae, keresztnév
 Mae, vezetéknév